bł. Artur Bell (1590–1643) – angielski ksiądz, męczennik
 bł. Artur Ros Montalt (1901–1936) – hiszpański działacz Akcji Katolickiej, męczennik

Zobacz też:
 Święty Artur